Bel Air ou Bel-Air est un nom propre français qui peut faire référence à :

Localités

États-Unis 
 Sans trait d'union :
 Bel Air, Alabama
 Bel Air, Kentucky
 Bel Air, Maryland
 Bel Air, Tennessee
 Bel Air, Texas
 Bel Air, comté de Fairfax, Virginie
 Bel Air, comté de Stafford, Virginie

 Avec un trait d'union :
 Bel-Air, Floride

 Avec ou sans trait d'union :
 Bel Air ou Bel-Air, quartier de Los Angeles, Californie

France 
 Bel Air, quartier de la ville de Saint-Priest
 Bel-Air, quartier du  de Paris
 Bel-Air, station de la ligne 6 du métro de Paris, à proximité de ce quartier
 Bel-Air, gare de l'ancienne ligne de la Bastille, démolie et transformée en promenade plantée, à proximité de l’actuelle station de métro
 Villa du Bel-Air, voie située dans ce quartier
 Bel-Air, quartier de la ville de Colmar (Haut-Rhin), ensemble d'immeubles de  construit dans les années 1950, démoli courant 2016.
 Bel-Air, lieu-dit de la commune de Saint-Igny-de-Vers, Rhône
 Bel-Air, hameau de la commune de Saint-Jean-d'Ardières, Rhône
 Bel-Air, quartier de la commune de Saint-Yan, Saône-et-Loire
 Bel-Air, autour de l'hôpital éponyme, quartier de la ville de Thionville, Moselle
 Bel-Air-de-Combrée, bourg de la commune de Combrée, Maine-et-Loire
 Bel-Air-Val-d'Ance, commune de la Lozère
 Bouc-Bel-Air, commune des Bouches-du-Rhône
 Péret-Bel-Air, commune de la Corrèze
 Saint-Germain-du-Bel-Air, commune du Lot
 Chapelle du domaine de Bel-Air, à Sainte-Suzanne, à La Réunion.

Il est probable que l'emploi fréquent du nom dans le sud de la France trouve son origine dans l'expression occitane "bel aira", signalant une « grande aire » destinée aux troupeaux lors des transhumances.

Haïti 
 Bel Air, bidonville de Port-au-Prince

Maurice 
 Bel Air, sur la côte est de l'île Maurice

Sénégal 
 Hann Bel-Air, une des 16 communes d'arrondissement de Dakar

Seychelles 
 Bel Air, district des Seychelles

Suisse 
 Bel-Air, quartier de Marly, dans le canton de Fribourg
 Place de Bel-Air, nom d'une place de Genève, dans le canton de Genève
 Place Bel-Air, nom d'une place de Lausanne, dans le canton de Vaud
 Place Bel-Air, nom d'une place d'Yverdon-les-Bains, dans le canton de Vaud
 Bel Air, nom d'un immeuble à Schmitten

Tunisie 
 Bel-Air, quartier du Bardo

Automobile 

 Bel Air, voiture produite par Chevrolet de 1950 à 1976 aux États-Unis, et jusqu'en 1981 au Canada

Bâtiments et monuments 
 , nom de plusieurs châteaux
 ,
 Bel-Air, station du chemin de fer Lausanne-Échallens-Bercher située à l'entrée de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne, dans le canton de Vaud, en Suisse
 Bel-Air, ancien asile psychiatrique devenu l’Hôpital de psychiatrie de Belle-Idée,  rattaché aux Hôpitaux universitaires de Genève, en Suisse
 , nom de plusieurs monuments historiques en France
 Manoir de Bel-Air, dans le département du Finistère, France, classé au titre des monuments historiques en 1993
 Phare de Bel-Air, sur l'île française de La Réunion, classé au titre des monuments historiques en 2012 
 Parc Bel-Air, jardin public à Tarbes dans le département des Hautes-Pyrénées, en France
 Tour de Bel-Air, gratte-ciel du centre-ville de Lausanne, en Suisse
 Hôtel Bel-Air, hôtel de luxe à Los Angeles

Cinéma et télévision 
 Le Prince de Bel-Air, série télévisée des années 1990 se déroulant dans le quartier éponyme de Los Angeles, aux États-Unis
 Bel-Air, série télévisée de 2022 inspirée de la série ci-dessus.
 Bel Air (2000), un film américain.

Musique 
 Bel Air, label de musique français actif de 1959 à 1965
 Bel Air, duo de DJs français constitué de DJ Muxxa et Monsieur Smiters
 Bel Air, chanson de l'artiste américaine Lana Del Rey, sortie en 2012
 Les Bel-Air (1965-1970), groupe musical québécois de la vague du yéyé, originaire de Giffard en banlieue de Québec (Canada)

Homonymie de toponyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Homonymie de localités aux États-Unis
Homonymie de titre
Homonymie de monument